Gudrunstraße steht für:
 Gudrunstraße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Lichtenberg#Gudrunstraße*
 Gudrunstraße (Bochum), siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Bochum-Mitte
 Gudrunstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Rissen
 Gudrunstraße (Lößnig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Lößnig
 Gudrunstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Neuhausen (München)
 Gudrunstraße (Nürnberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Nürnberg/Weiterer Innenstadtgürtel
 Gudrunstraße (Wien)